Andrieskerk (Amerongen)
Andrieskerk (Amsterdam)
Andrieskerk (Nuenen)